Michel Robert peut désigner :
 Michel Robert (1964-), écrivain français ;
 Michel Robert (1965-), écrivain belge ;
 Michel Robert (1948-), cavalier français ;
 Michel Robert (1738-1796), homme politique.
 Michel Robert (1957-), professeur d'université ;
 Michel Robert (1938-), juge québécois ;